Szlachetka ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Szlachetka (1956–2005), polnische Ultramarathonläuferin
 Wiesław Szlachetka (* 1959), polnischer Geistlicher, Weihbischof in Danzig

Siehe auch:
 Schlachetka